powiat grodzieński (I Rzeczpospolita) – powiat województwa trockiego I Rzeczypospolitej
 powiat grodzieński (gubernia grodzieńska) – powiat guberni grodzieńskiej Imperium Rosyjskiego
 powiat grodzieński (II Rzeczpospolita) –  powiat województwa białostockiego II Rzeczypospolitej